Pont Neuf steht für:

 Pont Neuf, Brücke über die Seine in Paris
 Pont-Neuf (Limoux), Brücke über die Aude in Limoux
 Pont Neuf (Toulouse), Brücke über die Garonne in Toulouse

 Pont Neuf (Métro Paris), Metrostation in Paris